Eagles bezeichnet:

 Eagles, eine US-amerikanische Country-Rock-Band
 Philadelphia Eagles, ein US-amerikanisches American-Football-Team
 Tōhoku Rakuten Golden Eagles, ein japanisches Baseball-Team
 The Eagles (Vereinigtes Königreich), eine ehemalige britische Rock ’n’ Roll-Band (1958–1964)
 The Eagles, englischer Name der Band Les Aiglons

Eagles ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Eagles (1933–1995), englischer Fußballspieler
 Bronwyn Eagles (* 1980), australische Hammerwerferin
 Chris Eagles (* 1985), englischer Fußballspieler
 Cynthia Harrod-Eagles (* 1948), britische Schriftstellerin
 Duncan Eagles (* 1985), britischer Jazzmusiker
 Mike Eagles (Michael Bryant Eagles; * 1963), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Peter Eagles (* 1959), britischer Bischof
 Tom Eagles, Filmeditor

EAGLES ist die Abkürzung für:
 Expert Advisory Group on Language Engineering Standards, ein Gremium zur Festlegung von Standards im Bereich der Sprachtechnologie und Computerlinguistik

im NRHP gelistete Objekte:
 Eagles Auditorium Building, in Seattle, Washington, ID-Nr. 83003338
 Eagles Building-Strand Theater, in Alliance, Ohio, ID-Nr. 96001624
 Eagles Club, in Milwaukee, Wisconsin, ID-Nr. 86002096
 Eagles Hall, in San Diego, Kalifornien, ID-Nr. 85002723
 Eagles Home, in Evansville, Indiana, ID-Nr. 82000090
 Eagles' Temple, in Canton, Ohio, ID-Nr. 82003646
 Eagles Temple, in Akron, Ohio, ID-Nr. 82003656

Siehe auch:
 Eagle

EAGLES